OSP heeft de volgende betekenissen:

onderwijs voor sociale promotie
Organisation du Salut Public, Organisatie voor Algemeen Welzijn (AOW)
Onafhankelijke Socialistische Partij
Ondersteuningspeloton (jargon bij de Brandweer)
Osp, plaats in Slovenië